Э́нтони Майкл Го́рдон (; 24 февраля 2001, Ливерпуль, Мерсисайд, Англия) — английский футболист. Выступает на позиции атакующего полузащитника. Игрок клуба «Ньюкасл Юнайтед».

Клубная карьера 
Энтони Гордон — воспитанник футбольного клуба «Эвертон», в систему которого попал в 2012 году. В сезоне 2016/17 начал выступать за команду «Эвертона» до 18 лет.

7 декабря 2017 года Гордон дебютировал в основной команде «Эвертона». Футболист вышел на замену в матче Лиги Европы против кипрского «Аполлона», который завершился победой «Эвертона» со счётом 3:0. Таким образом, Гордон стал первым футболистом в истории клуба, который родился в XXI веке.

18 января 2020 года дебютировал в АПЛ, выйдя на замену в перерыве матча против «Вест Хэма» (1:1). 21 июня 2020 года впервые вышел на поле в стартовом составе «Эвертона» в мерсисайдском дерби против «Ливерпуля» (0:0). Всего в сезоне 2019/20 вышел на поле в 11 матчах АПЛ. 1 сентября 2020 года продлил контракт с «Эвертоном» до 2025 года.

1 февраля 2021 года на правах аренды до конца сезона 2020/21 перешёл в «Престон Норт Энд». До конца сезона принял участие в 11 матчах команды, результативными действиями не отметился.

В сезоне 2021/22 сумел завоевать место в основном составе «Эвертона» и сыграл в 35 матчах чемпионата. 2 января 2022 года забил первые голы за «Эвертон», дважды поразив ворота «Брайтона» в матче АПЛ (2:3). До конца сезона отметился ещё двумя забитыми голами: в ворота «Лидс Юнайтед» (3:0) и «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Карьера в сборной 
В 2018—2019 годах выступал за юношескую сборную Англии (до 18 лет). В 2019 году также играл за юношескую сборную Англии (до 19 лет). В октябре 2020 года начал выступать за молодёжную сборную страны (до 20 лет).

Статистика выступлений

Клубная

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Эвертона»

Футболисты Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Эвертон»
Игроки ФК «Престон Норт Энд»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»